Le terme Minguy constitue un patronyme de famille qui peut se référer à:

Toponymes 

 Rivière Minguy, un affluent de la rivière du Sud (Montmagny) (versant de la rive sud du fleuve Saint-Laurent) coulant dans Montmagny, dans la MRC de Montmagny, dans Chaudière-Appalaches, au Québec, au Canada.